Vings socken kan avse:

Norra Vings socken – i Valle härad, Västergötland, före 1886 bara kallad Vings socken
Södra Vings socken – i Ås härad, Västergötland, före 1886 bara kallad Vings socken